La nazionale di pallavolo femminile della Croazia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Croazia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Croazia.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Volleyball Challenger Cup

Giochi del Mediterraneo

European Golden League

Giochi europei

Montreux Volley Masters

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo